Turniej curlingu podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 odbywa się w Pekinie, na lodowisku przygotowanym w Pływalni Olimpijskiej, która na czas zawodów przyjęła nazwę Ice Cube. Rywalizacja toczy się między 2 a 20 lutego 2022, curling jest jedyną dyscypliną rozgrywaną podczas wszystkich dni Igrzysk Olimpijskich.

Curling w programie olimpijskim znalazł się po raz ósmy, drugi raz odbywa się turniej par mieszanych. W każdej konkurencji (kobiety, mężczyźni, pary mieszane) rywalizuje ze sobą 10 reprezentacji – w porównaniu z poprzednim turniejem zwiększono o dwie liczbę reprezentacji w parach mieszanych.

Tytułów mistrzowskich z Pjongczang 2018 bronią Szwedki, Amerykanie oraz Kanadyjczycy w parach mieszanych.

Kwalifikacje 

Kwalifikacja olimpijska możliwa była na dwa sposoby. Miejsca w Pekinie zagwarantowane mieli gospodarze turnieju. W konkurencji kobiet i mężczyzn bezpośrednio do turnieju olimpijskiego awansowało 6 najlepszych drużyn z Mistrzostw Świata 2021. Pozostałe 3 drużyny zostały wyłonione w turnieju kwalifikacyjnym, w którym udział mogli wziąć pozostali uczestnicy Mistrzostw Świata 2021 oraz dwa najlepsze zespołu turnieju prekwalifikacyjnego, otwartego dla wszystkich członków Światowej Federacji Curlingu.

W przypadku par mieszanych proces kwalifikacji odbywał się w ten sam sposób, przy czym na podstawie wyników Mistrzostw Świata 2021 do turnieju olimpijskiego zakwalifikowało się 7 reprezentacji. Turniej eliminacyjny wyłonił pozostałe 2 drużyny.

Kalendarz

System gry 
Zespoły we wszystkich konkurencjach rozgrywały mecze każdy z każdym. Do półfinałów awansowały cztery najlepsze reprezentacje. Triumfator rundy grupowej mierzył się z 4. drużyną, natomiast 2. z 3. Zwycięzcy meczów półfinałowych rywalizowali o złote medale w finale, przegrani zaś o medale brązowe.

Zestawienie medalistów

Turniej kobiet 

Turniej kobiet rozpoczął się 10 lutego 2022, ostatnia sesja rundy grupowej odbyła się 17 lutego. Półfinały rozegrano 18 lutego 2022, dzień później odbył się mecz o brązowy medal. Mistrzynie olimpijskie zostały wyłonione 20 lutego 2022.

Runda grupowa 
 Klasyfikacja po rundzie grupowej

Runda finałowa

Półfinały 
18 lutego 2022; 20:05

Mecz o 3. miejsce 
19 lutego 2022; 20:05

Finał 
20 lutego 2022; 9:05

Turniej mężczyzn 

Turniej mężczyzn rozpoczął się sesją wieczorną 9 lutego 2022, ostatnia kolejka gier rundy grupowej odbyła się rano 17 lutego 2022. Półfinały rozegrano wieczorem 17 lutego 2022, dzień później odbył się mecz o brązowy medal. Mistrzowie olimpijscy zostali wyłonieni 19 lutego 2022.

Runda grupowa 
 Klasyfikacja po rundzie grupowej

Runda finałowa

Półfinały 
17 lutego 2022; 20:05

Mecz o 3. miejsce 
18 lutego 2022; 14:05

Finał 
19 lutego 2022; 14:50

Turniej par mieszanych 

Turniej par mieszanych rozpoczął się sesją wieczorną 2 lutego 2022, ostatnia kolejka gier rundy grupowej odbyła się rano 7 lutego 2022. Półfinały rozegrano wieczorem tego samego dnia. 8 lutego 2022 odbył się mecz o 3. miejsce oraz finał.

Runda grupowa 
 Klasyfikacja po rundzie grupowej

Runda finałowa

Półfinały 
7 lutego 2022; 20:05

Mecz o 3. miejsce 
8 lutego 2022; 14:05

Finał 
8 lutego 2022; 20:05

Kraje uczestniczące 
W rywaliacji olimpijskiej maksymalnie może uczestniczyć 120 sportowców (w turniejach męskim i kobiecym po 5 osób w drużynie, w turnieju par mieszanych 2 osoby w drużynie). Część curlerów uczestniczy zarówno w konkurencji par mieszanych i drużynowej. Łącznie w Pekinie wystąpi 114 osób reprezentujących 14 państw.

Zobacz też 
 Sezon 2021/2022 w curlingu
 Curling na wózkach na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2022

Przypisy

Bibliografia 
 Serwis olimpijski Światowej Federacji Curlingu